Accademia dei Trasformati – accademia fiorente a Milano intorno al 1550
 Accademia dei Trasformati – accademia fondata a Lecce intorno al 1558 da Scipione Ammirato e Pompeo Paladini
 Accademia dei Trasformati – accademia istituita a Firenze nel 1578
 Accademia dei Trasformati – accademia fondata a Noto intorno al 1672 per volere dello storico Antonino Perez di Aragona
 Accademia dei Trasformati – accademia sorta a Milano nel 1743, sulle fondamenta dell'omonima Accademia milanese del Cinquecento